Чемпионат Литвы по бразильским шашкам среди мужчин — ежегодный турнир по шашкам. Первый чемпионат состоялся в 1993 году. Чемпионом стал Сигитас Смайдрис. Турниры принимаются к обсчету при подготовке рейтинг-листа по шашкам-64.

Больше всех побед одержал Андрюс Кибартас — 7. У Сигитаса Смайдриса, Владимира Гаврилова, Виталия Саенко — по 3.

Медалисты

Примечания 

Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1993 года